

Повхатан — місто, штат Арканзас
 Повхатан — селище, штат Луїзіана
 Повхатан — переписна місцевість, штат Вірджинія